beslag (recht), een maatregel waarbij een voorwerp of zakelijk recht wordt ontnomen
 beslag (voedsel), een vloeibaar deegmengsel
 beslag (brouwerij), een brij van zetmeelhoudend materiaal, meestal van aardappels of graan, waaruit bier of alcohol gedistilleerd wordt
 hang-en-sluitwerk
 beslag (scheepsbouw), aan boord van een schip